Аксенгир — название населённых пунктов в Казахстане:

 Аксенгир — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Аксенгир — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Аксенгир — село в Актогайском районе Карагандинской области.